Pteriidae är en familj av musslor. Pteriidae ingår i ordningen Pterioida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pteriidae 8 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Pteriidae